Notte di nozze, film muto del 1917 diretto da Telemaco Ruggeri
 Notte di nozze, (The Queen Was in the Parlour) – film muto anglo – tedesco del 1927 diretto da Graham Cutts
 Notte di nozze (The Wedding Night), film del 1935 diretto da King Vidor